Abbey kan syfta på

 Abbey, Irland – en ort i Galway
Abbey Ales Ltd – bryggeri i Selby i England
Abbey Bells Brewery – bryggeri i England. 
Abbey Hulton – by i England. 
Abbey Road (gata) – gata i London. 
Abbey Road (musikalbum) – musikalbum av The Beatles. 
Abbey Road Studios – inspelningsstudio i London.
Abbey Stadium – fotbollsarena i England. 
Abbey Theatre – teater i Dublin.
The Abbey Road EP – EP av Red Hot Chili Peppers.

Personer 
Edwin Austin Abbey, amerikansk konstnär. 
Joe Abbey, amerikansk fotbollsspelare.
John Abbey, brittisk orgelkonstruktör. 
Joseph Abbey, brittisk illustratör. 
Max Abbey, svensk gitarrist.